Аль-Халідж (Сейхат), «Аль-Халідж» (араб. نادي الخليج بسيهات‎) — саудівський футбольний клуб з міста Сейхат, провінція Еш-Шаркійя, заснований у 1945 році.
 Аль-Халідж (футбольний клуб, Хаур-Факкан), Хаур-Факкан (футбольний клуб) — еміратський футбольний клуб з однойменного міста, заснований 1981 року.